

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр ЛатССР Виктор Тихонов.
Тренер: змс Виктор Кузькин, змс Юрий Моисеев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Юрзинов.
Тренер: змс Виталий Давыдов, мс Владимир Киселёв.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Игорь Тузик.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Виктор Соколов, мс Геннадий Цыгуров.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: змс Юрий Морозов.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: Эвалд Грабовский.
Тренер: мс Юрий Антонов, змс Альфонс Егерс.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Игорь Чистовский.
Тренер: мс Владимир Гордеев.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Роберт Черенков.
Тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Ватутин, змс Виктор Зингер.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс Альберт Данилов.
Тренер: мсмк Виктор Пучков.

СКА Ленинград 
Старший тренер: мс Олег Сивков.
Тренер: мс Павел Козлов.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1977-1978. Справочник-календарь. Ленинград. 1977 г.
 Хоккейный календарь. Первенство СССР 1977-1978 гг. Москва. Изд. Московская правда. 1977 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой